Seigne peut faire référence à :

Patronyme 

 Aude Seigne (née en 1985), écrivain suisse de langue française ;
 Jacques Seigne, archéologue et architecte français, spécialiste de l'époque gallo-romaine ;
 Laurent Seigne (né en 1960), joueur de rugby à XV ;

Toponyme 
 Col de la Seigne, col reliant la vallée des Chapieux (au sud-ouest) via la vallée des Glaciers en Savoie au val Vény en Vallée d'Aoste ; 
 Mont Seigne, sommet du Lévézou dans le département de l'Aveyron.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme